Porta Pisana – porta di Scarlino
Porta Pisana – porta di Empoli
Porta Pisana – ex porta di Fabriano